Блекуа-и-Торрес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь — 36,2 км². Население — 208 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de situación

Муниципалитеты Уэски